Зарудянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Зарудянська сільська рада — Вінницька область, Оратівський район
 Зарудянська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Зарудянська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Зарудянська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район